Jaja může znamenat:

 Jaja (řeka) — řeka v Kemerovské oblasti v Rusku
 Jaja — jeden z ruských ostrovů v Ljachovském souostroví
 Jaja (Rusko) — vesnice v Kemerovské oblasti v Rusku
 Jaja (Bělorusko) — vesnice ve Vitebské oblasti v Bělorusku